El término «Rüti» es un topónimo alemán, utilizado en la parte alemana de Suiza, la palabra es una derivación de Rodung, en español, claro (de bosque).

Suiza 
 Rüti, comuna del cantón de Glaris.
 Rüti, comuna del cantón de Zúrich.
 Rüti bei Büren, comuna del cantón de Berna.
 Rüti bei Lyssach, comuna del cantón de Berna.
 Rüti bei Riggisberg, antigua comuna del cantón de Berna, localidad de la comuna de Riggisberg.